Stati Uniti d'America
 Knickerbocker Hotel – albergo di Los Angeles, in California
 Knickerbocker Hotel – albergo di Milwaukee, nel Wisconsin
 Knickerbocker Hotel – albergo di New York, nell'omonimo stato